Build Bright United Football Club é um clube de futebol do Camboja. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol do Camboja